Les Neodermata  sont un super-ordre de Plathelminthes (vers plats), tous parasites.

Classification 
Ils regroupent vingt mille espèces en quatre classes associées par deux (selon ) :
 classe des Cercomeromorpha
 Cestoda
 Monogenea
 classe des Trematoda Rudolphi, 1808
 Digenea
 Aspidogastrea

Description

Vision phylogénétique

Référence 
 Ehlers, 1985 : Das Phylogenetische System der Plathelminthes. .

Liens externes

Notes et références 

Plathelminthe (nom scientifique)
Ver parasite